Лесама () — испанский (баскского происхождения) топоним и фамилия.

Топоним 
 Лесама — муниципалитет в провинции Бискайя, Испания.
 Лесама — муниципалитет в провинции Буэнос-Айрес, Аргентина.
 Лесама — город в муниципалитете Лесама.
 Лесама — парк в Буэнос-Айресе.

Фамилия 
 Лесама Перьер, Пачи Хабьер (род. 1967) — испанский скульптор.
 Лесама Лима, Хосе (1910—1976) — кубинский писатель.